MTV Music Awards 2010 steht für:

 MTV Africa Music Awards 2010
 MTV Europe Music Awards 2010
 MTV Video Music Awards 2010

Siehe auch:

 MTV Movie Awards 2010